Yagma peut désigner :
 Yagma, la localité située dans le département de Ouagadougou au Burkina Faso
 Yagma, la commune rurale située dans le département de Zam au Burkina Faso